Fåglarö kan avse två olika öar i Stockholms skärgård:
Fåglarö (Österåkers kommun) – en ö i Saxarfjärden i Österåkers kommun.
Fåglarö (Haninge kommun) – en ö vid Dalarö i Haninge kommun.

Se även
Fågelön
Fågelö